Il singolare del torneo di tennis Acura Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Monica Seles 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Venus Williams (campionessa)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Monica Seles (finale)
 Elena Dement'eva (terzo turno)

 Anna Kurnikova (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Alexandra Stevenson (secondo turno)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Barbara Schett (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2001